Quint Pompeu Rufus (cònsol), possible fill de Pompeu i net de Quint Pompeu, cònsol el 88 aC.
 Quint Pompeu Rufus el jove, fill de l'anterior.
 Quint Pompeu Rufus (tribú 52 aC), fill de l'anterior.
 Quint Pompeu Rufus (pretor 63 aC), magistrat romà de la Gens Pompeia però de relació desconeguda amb els altres membres de la família.